Лев Скворцов:
 Скворцов, Лев Владимирович (род. 1931) — советский и российский философ, руководитель центра гуманитарных научно-информационных исследований ИНИОН РАН.
 Скворцов, Лев Иванович (1934—2014) — российский лингвист, доктор филологических наук.
 Скворцов, Лев Игоревич (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Скворцов, Лев Серафимович (род. 1939) — российский эколог, доктор технических наук.